El término Sheen puede referirse a:
Sheen, parroquia.

Ficción
Sheen, personaje de Jimmy Neutrón.
Planet Sheen, serie del mismo personaje.

Personas
 Charlie Sheen, actor estadounidense.
 Martin Sheen, actor estadounidense.
 Michael Sheen, actor británico.
 Sheen T. Kassouf (1929–2006), economista.
 Sheen Palakuzhy